Sotajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sotajoki (vattendrag, lat 68,52, long 26,83), Lappland, 
 Sotajoki (vattendrag, lat 67,81, long 29,14), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar